Harbert steht für:

 Harbert (Michigan), ein Ort im Berrien County (Michigan), USA

Harbert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Harbert (1771–1832), deutscher Beamter, Bürgermeister und Pomologe
 Deniz Harbert (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Egbert Harbert (1882–1968), deutscher Geodät

Siehe auch:
 Harbert Harberts (1846–1895), deutscher Journalist und Autor